Ouren steht für:
 Ouren (Burg-Reuland) eine Ortschaft der Gemeinde Burg-Reuland

Ouren ist der Familienname folgender Personen:
 Borghild Ouren (* 1977), norwegische Biathletin
 Geir Ludvig Aasen Ouren (* 1974), norwegischer Skilangläufer